Jméno Sixtus nosilo pět papežů římskokatolické církve. Původ je odvozen z řeckého slova „Ξυστος“ (Xystos), v latinské formě „Xystus“. Z důvodu řeckého původu ho nelze zaměňovat s latinským slovem „sixtus“ znamenající „šestý“. Také italština dodnes používá výraz „Sisto“ nikoliv „Sesto“, což by znamenalo „Šestý“.

papežové
 sv. Sixtus I. – byl 7. papežem katolické církve v letech 115/116–125
 sv. Sixtus II. – byl 24. papežem katolické církve v letech 257–258
 sv. Sixtus III. – byl 44. papežem katolické církve v letech 432–440
 Sixtus IV. – byl 212. papežem katolické církve v letech 1471–1484
 Sixtus V. – byl 227. papežem katolické církve v letech 1585–1590

jiní duchovní
 Sixtus z Reimsu († 67) – francouzský biskup

podobné
 San Sisto

Papežové podle jména